Strik ist der Familienname folgender Personen:

 Pleun Strik (1944–2022), niederländischer Fußballspieler
 Reshad Strik (* 1981), australischer Schauspieler
 Tineke Strik (* 1961), niederländische Politikerin
 Werner Strik (* 1958), deutsch-italienischer Psychiater und Psychotherapeut

Siehe auch:
 Strick
 Stryk